International Gamers Awards — ежегодная премия в области настольных игр. Победитель определяется международным жюри. С 2000 по 2002 год премия называлась Gamers' Choice Award. Премия вручается во время выставки Internationale Spieltage в Эссене.

Номинации 
Премия вручается в следующих номинациях:
 1. General Strategy Games (Стратегическая игра), которая делится на:
 a) Multiplayer (Игра для компании);
 b) Two Player (Игра для 2-х игроков).
 2. Historical Simulation Game (Wargame) (Варгейм).

В номинации General Strategy Games участвуют игры, выпущенные с 1 июля предыдущего года по 30 июня текущего, в номинации Historical Simulation Game (Wargame) — с 1 января по 31 декабря текущего года. До 2002 года в номинации General Strategy Games участвовали игры, выпущенные с 1 января до 31 декабря. В связи с этими изменением для периода с 1 января по 30 июня 2002 года была вручена в 2003 году отдельная премия.
Жюри в категории General Strategy Games в настоящий момент формируется из 19 человек, представляющих 3 континента (6×США, 4×Великобритания, 3×Германия, 1×Австралия, Дания, Франция, Италия, Австрия, Нидерланды).
В категории Historical Simulation Game (Wargame) жюри состоит из 15 человек, в основном из Северной Америки, где варгеймы более распространены, чем в Европе.

Победители и номинанты 

* HS = Historical Simulation; GS-MP = General Strategy-Multiplayer; GS-2P = General Strategy-Two Player

Примечания

См. также 
 Internationale Spieltage
 Spiel des Jahres
 Origins Award
 Deutscher Spiele Preis
 Essen Feather

Ссылки 
 International Gamers Awards Официальный сайт.

Премии по настольным играм